Мирафлорес 1. Сексион има више значења:

 Мирафлорес 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мирафлорес 1. Сексион, Аројо Гранде (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику